Сэв может означать:
 Сэв, Дидьен (1889—1973) — бельгийский конструктор ручного огнестрельного оружия.
 Сэв, Люсьен (1926—2020) — французский философ-марксист.
 Сэв, Морис (ок. 1501 — ок. 1560) — французский поэт и музыкант XVI века.

См. также 
 СЭВ